Niemcy:
 Ahlsdorf – dzielnica Schönewalde
 Ahlsdorf – gmina w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Mansfeld-Südharz